

Patronyme 

 Éric Poujade (1972-), gymnaste français ; 
 Eugénie Poujade ( Delafond), femme de lettres mauricienne ;
 Janette Poujade (1935-2019), aviatrice française ;
 Jean-Pierre Poujade (1818-1869), calligraphe français ;
 Lucien Poujade (1847-1914) : compositeur et chef d'orchestre français ;
 Pierre Poujade (1920-2003), homme politique français et leader syndical qui a donné son nom au poujadisme ;
 Robert Poujade (1928-2020), homme politique français ;
 Simone Poujade, patineuse artistique française.

Autres 
 Le château de la Poujade en Dordogne.

Voir aussi 
 Le poujadisme, mouvement politique et syndical français tirant son nom de Pierre Poujade.

Références